Lontra kan syfta på följande:

 Lontra, ett släkte uttrar

Geografi

Brasilien 

 Araguaína, ort, Tocantins, 
 Lontra (kommun i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar